De High & Intensive Care (HIC) is een psychiatrische afdeling. Het is een model voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg. De afdeling biedt een kader voor de gesloten klinische opnameafdeling van een GGZ-instelling.

Van primair belang bij de ontwikkeling van de HIC was het terugbrengen van de gebruikte dwang en drang en het tegengaan van incidenten op de afdeling. Hoge kwaliteit van zorg en minimale toepassing van gedwongen interventies zijn de twee belangrijkste doelstellingen van de HIC. De afdeling mag pas verlaten worden als dat past binnen de afspraken en juridische status, behalve in het geval van vrijwillige opname.

Opname 
Op de HIC worden patiënten behandeld die acute psychiatrische zorg nodig hebben. Hierbij kan je denken aan een psychose, manie, depressie en/of suïcidaliteit of een bipolaire stoornis, maar ook ter observatie en diagnostiek. Opgenomen patiënten zijn tijdelijk niet in staat om thuis voor zichzelf te zorgen.

Op de HIC krijgen patiënten een intensieve, klinische behandeling die ervoor zorgt dat zij in een psychiatrische crisis zo snel mogelijk stabiliseren. De behandeling richt zich op het behandelen van de crisis en stoornis, het verbeteren van de situatie en de patiënt en het creëren van perspectief. De behandeling is erop gericht de patiënt eigen regie te laten hervinden en herstel mogelijk te maken.

Therapie 
HIC's beschikken over een therapieprogramma. Je kunt dan denken aan psychomotorische therapie, ergotherapie, muziektherapie en knutseltherapie. Ook kan er aandacht besteed worden aan zingeving met een geestelijk verzorger.

HIC's in Nederland 
In Nederland zijn een aantal organisaties waar een HIC is gevestigd. Hieronder vind je een lijst met aantal organisaties die over een HIC beschikken.
 Altrecht
 Arkin
 Dimence Groep
 Emergis
 GGZ Breburg
 GGZ Centraal
 GGZ Delfland
 GGZ Drenthe
 GGZ Eindhoven
 GGZ Friesland
 GGZ inGeest
 GGNet
 GGZ Noord Holland Noord
 GGZ Oost Brabant
 GGZ Westelijk Noord Brabant
 Lentis
 Mondriaan
 Parnassia Groep
 Reinier van Arkel
 Rivierduinen
 Symfora Meander
 Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg
 Yulius
 Tactus

Naast de HIC's in Nederland, zijn in België ook HIC-afdelingen te vinden.

Vervolgtraject 
Veel patiënten vervolgen hun traject na een HIC-opname op een Medium care-afdeling, in een gespecialiseerde kliniek of de PAAZ.

Psychiatrie
Gezondheidszorg in Nederland